L'edizione 1950 della Klass A fu il 13ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinto dal , giunto al suo quarto titolo.

Formula
Per la prima volta il campionato fu denominato Klass A, anziché Pervaja Gruppa.

I club partecipanti furono portate a 19, vista l'assenza di retrocessioni nella precedente stagione e l'arrivo della neopromossa Spartak Tbilisi; le squadre si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 38 giornate e 36 incontri per squadra: il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Erano previste sei retrocessioni in seconda divisione al termine della stagione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
CDKA Mosca Campione dell'Unione Sovietica 1950
 Dinamo Yerevan, Lokomotiv Mosca, Lokomotiv Charkiv, Dinamo Minsk, Torpedo Stalingrado e Neftyanik Baku retrocesse in Klass B 1951.

Classifica marcatori

Risultati

Voci correlate
Kubok SSSR 1950
Klass B 1950

Collegamenti esterni

Calcio nel 1950
1950